Фальсес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Арга-Арагон. Занимает площадь 115 км². Население — 2650 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
 Sistema de Información Territorial de Navarra
 Toponimia Oficial de Navarra 

Муниципалитеты Наварры